Brassy puede referirse a: 

 Brassy, comuna francesa situada en Nièvre.
 Brassy, comuna francesa situada en Somme.